Gora Dzhantapa är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Dzhantapa är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Dzhantapa är kuperad söderut, men norrut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Murghuz Lerr,  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Dzhantapa. Närmaste större samhälle är Tsovagyugh,  kilometer väster om Gora Dzhantapa. 

Trakten runt Gora Dzhantapa består till största delen av jordbruksmark. Runt Gora Dzhantapa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre